Schweinau (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Schweinau (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg